Heterospio är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1874. Enligt Catalogue of Life ingår Heterospio i familjen Heterospionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Longosomatidae.

Heterospio är enda släktet i familjen Heterospionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Heterospio